Адам, Вильгельм:
 Адам, Вильгельм (1877—1949) — офицер немецкой армии (с 1939 года генерал-полковник), начальник генштаба рейхсвера.
 Адам, Вильгельм (1893—1978) — офицер вермахта, полковник (1942 год); политический и военный деятель ГДР, генерал-майор ННА (1977 год).